TB sau Tb poate fi:

 Terbiu, element chimic cu simbolul Tb
 Districtul Tripoli, diviziune administrativă în Libia, codul ISO 3166-2:LY
 TerraByte, un miliard de bytes, unitate de măsură a informației
 Terrabit, un miliard de biți, unitate de măsură a informației
 Tribunalul București, instanță judecătorească din România

Legături externe 
 
  „TB” la acronymfinder.com